Il singolare del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Rafael Nadal, ma è stato sconfitto in finale da Andy Murray per 3-6, 6-2, 6-0.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (finale)
  Andy Murray (campione)
  David Ferrer (semifinale)
  Mardy Fish (semifinale)

 Viktor Troicki (primo turno)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Radek Štěpánek (quarti di finale)
 Juan Mónaco (primo turno)

Qualificati 

  Dudi Sela (primo turno)
  Matthew Ebden (secondo turno)

  Marco Chiudinelli (secondo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2011
ATP World Tour 2011